Лямпе () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Лямпе, Альфред (1900—1943) — польский политик, публицист.
 Лямпе, Григорий Моисеевич (1925—1995) — советский актёр.
 Лямпе, Мацей (род. 1985) — польский баскетболист.

См. также